Kinder- und Jugendmuseum steht für
Dithmarscher Kinder- und Jugendmuseum 
Kinder- und Jugendmuseum München